Калафат — топоним. Может означать:

 Калафат — город в Румынии.
  — деревня в Турции, в иле Чанаккале.